

Савалеєво — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Савалеєво — присілок, Татишлинський район, Башкортостан